Slaget vid Vevi kan avse:

Slaget vid Vevi (1912) – del av första balkankriget
Slaget vid Vevi (1941) – del av andra världskriget